SUW steht für:
 Schwimm-Union Wien

SuW steht für:
Sprache und Wissen, linguistisch-interdisziplinäres Forschungsnetzwerk
Sterne und Weltraum, wissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 SUW 2000, polnische Umspurtechnik

Abkürzung